

Patronyme 

 Ion Barbu (1895-1961), mathématicien et poète roumain ;
 Marcel Barbu (1907-1984), homme politique et entrepreneur français ;
 Francis Barbu (1914-1991), ecclésiastique français ;
 Adriana Barbu (1961-), athlète roumaine ;
 Natalia Barbu (1979-), chanteuse moldave ;
 Alexandru Barbu (1987-), skieur alpin roumain.

Zoologie 
 Barbu, oiseau arboricole, de la famille des capitonidés ;

Autres 
 Barbu, jeu de cartes ;
 Barbu, le surnom du roi de Cœur ;
 Barbu désigne quelquefois l’islamiste qui se laisse pousser la barbe ;
 Paradoxe du barbu, variante du paradoxe du tas.

Voir aussi 
 Barbus (homonymie)
 Barbue, espèce de poissons plats, sans rapport avec le genre précédent

Patronyme roumain